Бадра () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Кифхойзер. Подчиняется управлению Киффхойзер.  Население составляет 576 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,99 км². Официальный код  —  16 0 65 004.

Ссылки 

Города Тюрингии